Il singolare del Qatar Total Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Justine Henin era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Marija Šarapova ha vinto in finale 6–1, 2–6, 6–0,contro Vera Zvonarëva.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Ana Ivanović (terzo turno, ritiro per infortunio)
  Svetlana Kuznecova (terzo turno)
  Jelena Janković (quarti)
  Marija Šarapova (campionessa)
  Anna Čakvetadze (secondo turno)
  Venus Williams (terzo turno)
  Daniela Hantuchová (ritiro a causa di un virus nell'apparato respiratorio)
  Marion Bartoli (secondo turno)
  Patty Schnyder (secondo turno)

 Nadia Petrova (primo turno, ritiro per infortunio)
 Dinara Safina (terzo turno)
 Shahar Peer (terzo turno)
 Ágnes Szávay (primo turno)
 Amélie Mauresmo (secondo turno)
 Sybille Bammer (quarti)
 Agnieszka Radwańska (semifinali)
 Francesca Schiavone (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Qatar Total Open 2008